Die Fahrt ins Blaue steht für:

 Die Fahrt ins Blaue (1919), einen deutschen Stummfilm von Rudolf Biebrach
 Die Fahrt ins Blaue (1928), einen deutschen Werbekurzfilm 
 Die Fahrt ins Blaue (1932), einen deutschen Kurzdokumentarfilm
 Die Fahrt ins Blaue (1956), einen deutschen Fernsehfilm von Peter Beauvais

Siehe auch:
 Fahrt ins Blaue (1951), ein schwedischer Spielfilm von Göran Gentele